Lengyel-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Lengyel-barlang, tatabányai fokozottan védett barlang.
 Lengyel-barlang, a Gyurkó-lápai-barlang másik neve.